Weston Underwood (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Weston Underwood (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire